Pitanza puede hacer referencia a:

 Pitanza (pan).
 Pitanza (España) (A Pitanza), lugar​ de la parroquia de Boimorto, municipio de Villamarín, provincia de Orense, Galicia, España.